Mundstock ist der Familienname von:
 Karl Mundstock (1915–2008), deutscher Schriftsteller
 Marcos Mundstock (1942–2020), argentinischer Schauspieler

Mundstock bezeichnet:
 Kraftverkehr Mundstock, ein Busunternehmen in Vechelde, Niedersachsen
 Herr Theodor Mundstock, eine Oper des tschechischen Komponisten Ivan Řezáč